Placitas puede hacer referencia a lo siguiente:

 Placitas (condado de Doña Ana, Nuevo México).
 Placitas (condado de Sandoval, Nuevo México).